Moordorf (Nedersaksen), een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Moordorf (Steinburg), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein